Die Oracle Challenger Series – Newport Beach 2019 war ein Tennisturnier der Damen in Newport Beach. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2019 und fand vom 21. bis 27. Januar 2019 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2019
Tennisturnier in Newport Beach